

Населені пункти та їхні частини

 Ґрохув — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Ґрохув — село в гміні Нові Острови Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ґрохув — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві

Примітки